APCDD1L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 20-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 501 амінокислот, а молекулярна маса — 55 635.

Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 20

Некатегоризовані білки